Tra le competizioni dello sci alpino disputate ai XII Giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976 vi fu la discesa libera maschile.

La gara si tenne il 5 febbraio sul tracciato di Patscherkofel e vide la vittoria dell'austriaco Franz Klammer (che si aggiudicò la medaglia d'oro), davanti allo svizzero Bernhard Russi (medaglia d'argento), e all'italiano Herbert Plank (medaglia di bronzo).

Risultati 

Legenda:
DNS = non partita
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
Pos. = posizione

Ore: 
Pista: Patscherkofel, Innsbruck
Partenza: 1 950 m s.l.m.
Arrivo: 1 080 m s.l.m.
Lunghezza: 3 002 m
Dislivello: 870 m
Porte: 26
Tracciatore:

Collegamenti esterni

Discesa libera maschile